Lüge  steht für:
 Lüge, eine falsche oder unwahre Aussage
 Lüge (Arendsee), Ortsteil der Stadt Arendsee in Sachsen-Anhalt

Filme:
 Die Lüge (1950), Spielfilm von Gustav Fröhlich
 Die Lüge (1998), Fernsehfilm von Thomas Schadt
 Die Lüge (2008), Fernsehfilm von Judith Kennel
 Rosa Roth – Lügen, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (1995)

Siehe auch:
 Falsche uneidliche Aussage („Falschaussage“)
 Lueg
 Lug
 Meineid
 Wahrheit
 Wahrheit (Begriffsklärung)
 Lüge und Zauberei (Roman)
 Alles Lüge